Новый Париж — название населенных пунктов на Украине:

 Новый Париж — до 1945 г. название села Роща в Арцизском районе Одесской области.
 Новый Париж — до 1946 г. название села Подлесное в Коломакском районе Харьковской области.

См. также 
 Париж (значения)